Piesza pielgrzymka diecezji włocławskiej na Jasną Górę – jedna z pieszych pielgrzymek, jakie corocznie z wielu miejsc kraju wyruszają do Częstochowy, obejmuje cztery grupy pielgrzymkowe: włocławską (amaranty), konińską, turecką i dzierżawską.

Historia pielgrzymki 
Pomysłodawcą pielgrzymki włocławskiej był proboszcz parafii katedralnej we Włocławku, ks. prał. Stanisław Waszczyński i po raz pierwszy pielgrzymka wyruszyła z Włocławka w roku 1989, aby od tamtej pory wpisać się w doroczny cykl rekolekcji diecezji włocławskiej. Każdego roku pielgrzymkę rozpoczyna msza św. sprawowana rano, 6 sierpnia w katedrze włocławskiej, której przewodniczy zwykle biskup ordynariusz włocławski. W grupie włocławskiej pielgrzymuje co roku ok. 400 osób, ale w roku 1991 na Światowe Dni Młodzieży z Włocławka wyruszyły dwie grupy po około 600 osób każda. Warto podkreślić, że wśród pielgrzymów jest liczna grupa niepełnosprawnych pątników na wózkach. Cechą rozpoznawczą grupy włocławskiej są amarantowe chusty,

Wejście pielgrzymki na Jasną Górę jest corocznie zaplanowane na godzinę 15:30 w dniu 13 sierpnia, wcześniej, po wejściu do Częstochowy następuje połączenie wszystkich czterech grup pielgrzymkowych, które do tej pory pielgrzymowały osobno. Oficjalnym zakończeniem jest msza św. pod jasnogórskimi wałami o godzinie 20:00, jest to wspólna msza dla pielgrzymek z kilku diecezji przybyłych do Częstochowy w tym dniu.

Kierownicy pielgrzymki 
W czasie trwającej ponad 30 lat historii tej pielgrzymki wielokrotnie zmieniali się jej kierownicy. Byli to:

 1989-1990 - ks. Antoni Tabak
 1991-1996 - ks. Janusz Kowalski
 1997-2000 - ks. Wojciech Kaźmierczak
 2001 - ks. Marek Biskupski
 2002 - ks. Marek Bałwas
 2003-2008 - ks. Krzysztof Kacała
 2009-2010 - ks. Robert Nawrocki
 2011 - ks. Tomasz Król
 2012-2017 - ks. Rafał Bogus
 2018-2019 - ks. Sebastian Adamczyk
od 2020 - ks. Przemysław Pankowski

Trasa (grupa włocławska) 
Pierwsza pielgrzymka z roku 1989 podążała inną niż obecnie trasą, na której znalazły się także Turek i Kalisz (połączenie z pielgrzymką kaliską), obecna trasa pielgrzymki grupy włocławskiej liczy ok. 300 kilometrów i obejmuje etapy:

 6 VIII Izbica Kujawska 
 7 VIII Koło 
 8 VIII Skęczniew 
 9 VIII Charłupia Mała 
 10 VIII Ostrówek (wcześniej końcem tego etapu była Wola Rudlicka, także w parafii Ostrówek) 
 11 VIII Rudniki
 12 VIII Iwanowice Duże
 13 VIII Jasna Góra

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona pielgrzymki

Diecezja włocławska
włocławska